Dinosaur Comics
Dinossauro (filme)
Dinosaur (álbum)
Dinosaur (canção)
Dinosaur (Colorado)

Desambiguação